Berendsen steht für:

 Berendsen plc, Textilservice-Unternehmen

Berendsen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Berendsen, US-amerikanischer Fernsehproduzent und -drehbuchautor
 Fritz Berendsen (1904–1974), deutscher Politiker (CDU)
 Til Gardeniers-Berendsen (1925–2019), niederländische Politikerin (KVP, CDA), Ministerin
 Tom Berendsen, niederländischer Politiker (CDA), MdEP 

Siehe auch:

 Behrendsen
 Behrensen
 Berentzen (Begriffsklärung)